Egerton is de naam van meerdere plaatsen in Engeland:
 Egerton (Kent)
 Egerton (Greater Manchester)

Egerton is ook een Britse achternaam.